Чемпіонат Португалії з футболу 1992—1993 — 59-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бенфіка взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як володар Кубку Португалії 1992—1993.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1992—1993
Португалія
Португалія
1992 у португальському спорті
1993 у Португалії